Намеґава (Сайтама)
Намеґава (Фукусіма)